

Localidades
Jenkins (Minnesota)
Jenkins (Kentucky)
Condado de Jenkins

Desambiguação